Wkra peut désigner : 
 une ville de Mazovie
 un village 
 un cours d'eau